Arn kan henvise til flere artikler:

Personer kaldet Arn 
 Hampus Wilhelm Arnell (1848 – 1932) var en svensk botaniker.
 Arn Anderson (født 1958) er en amerikansk tidligere wrestler.

Film 
 Arn: Tempelridderen – er en film baseret på den svenske forfatter Jan Guillous trilogi om den svenske tempelridder Arn Magnusson.
 Arn: Riget ved vejens ende - efterfølgeren til foregående film

Kode 
 Stockholm-Arlanda – er Stockholms internationale lufthavn (IATA kode: ARN).
 Mapudungun – er det sprog, som mapuchefolket taler i det mellemste Chile og et tilgrænsende område af det vestlige Argentina (ISO 639 kode: arn).

Se også 
 Arne